Yuko Kavaguti, ou Kawaguchi, en , en , née le  à Funibashi, est une patineuse artistique russe. Avec son partenaire Alexandre Smirnov avec lequel elle patine depuis 2006, elle est double championne d'Europe (2010 et 2015) et triple championne de Russie (2008, 2009 et 2010).

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Avec Alexandre Smirnov

Notes et références

Liens externes 
 
 

Patineuse artistique japonaise
Patineuse artistique russe
Championne d'Europe de patinage artistique
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Funabashi
Naissance en novembre 1981